Ясемин Ергене () е турска актриса и модел.

Биография 
Ясемин Ергене е родена на 22 януари 1985 година в град Хамбург, Германия.

Филмография

Външни препратки 
 Официален сайт  
 Ясемин Ергене в SinemaTurk 
 Ясемин Ергене в IMDb 
 Ясемин Ергене в Diziler.com 
 Ясемин Ергене в Sinemalar.com 

Турски актьори и актриси
Модели от Турция
Родени в Хамбург